Echipa națională de fotbal a Tadjikistanului este naționala de fotbal a Tadjikistanului și este controlată de Federația Națională de Fotbal din Tadjikistan.

Campioantul Mondial

Cupa Asiei

AFC Challenge Cup 2010 a fost folosită pentru a determina calificările pentru calificările la Cupa Asiei AFC 2011

AFC Challenge Cup

Legături externe
Tajikistan profile at fifa.com  

Echipe naționale de fotbal asiatice
Fotbal în Tadjikistan